Алекса́ндр Васи́льевич Но́виков:
 Новиков, Александр Васильевич (1843—1916) — земский деятель, депутат Государственной думы.
 Новиков, Александр Васильевич (1864 — после 1931) — русский военачальник, генерал-лейтенант.
 Новиков, Александр Васильевич (1888—1967) — советский артист оперы (бас-кантанте), камерный певец и педагог.
 Новиков, Александр Васильевич (1924—1977) — советский военный деятель, Герой Советского Союза.
 Новиков, Александр Васильевич (1936—2022) — советский и российский философ, педагог, ректор ВГИК (1987—2007).
 Новиков, Александр Васильевич (род. 1951) — депутат Государственной думы России.
 Новиков, Александр Васильевич (род. 1961) — депутат Верховной рады Украины.
 Новиков, Александр Васильевич (род. 1953) — советский и российский автор-исполнитель.
 Новиков, Александр Васильевич (род. 1955) — советский футболист и российский тренер.
 Новиков, Александр Васильевич (род. 1956) — российский писатель.